Patricia de Connaught (después del matrimonio Lady Patricia Ramsay;Londres, 17 de marzo de 1886 - Windlesham, 12 de enero de 1974) fue un miembro de la familia real británica, nieta de la reina Victoria. Tras su matrimonio con Alejandro Ramsay, renunció a su título de princesa británica y al tratamiento de Alteza Real.

Biografía

Familia y juventud 

La princesa Patricia nació el 17 de marzo de 1886, el día de San Patricio, en el Palacio de Buckingham, en Londres. Nieta de la reina Victoria, es la tercera y última hija del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn y la princesa Luisa Margarita de Prusia. Tiene una hermana, Margarita (1882-1920), que se casó con el príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia, y un hermano, Arturo (1883-1938). Como nieta del monarca británico por línea masculina, recibió el tratamiento de Su Alteza Real la princesa Patricia de Connaught desde su nacimiento. 

Fue bautizada como Victoria Patricia Helena Elizabeth en la iglesia de Santa Ana en Bagshot el 1 de mayo de 1886. Sus madrinas son su abuela, la reina Victoria y sus tías la gran duquesa heredera de Oldemburgo y la princesa Cristián de Schleswig-Holstein. Sus padrinos son su tío abuelo, el duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, su primo el príncipe Guillermo de Prusia y el primo de su madre, el príncipe Alberto de Prusia. Se llama Victoria en honor a su abuela, Patricia por su santa patrona y Helena y Elizabeth por sus tías. Su familia la apoda Patsy.

Ella creció como miembro de la familia real. Fue dama de honor en la boda de sus primos, el duque y la duquesa de York (futuro Jorge V y la reina María) el 6 de julio de 1893.

Vida en Canadá 
Durante su juventud viajó mucho a consecuencia del trabajo de su padre en la marina británica. Establecida en la India y luego a Canadá. Es, precisamente en Canadá donde ella se vio inducida de valores democráticos que a lo largo de su vida le ayudaron a tomar importantes decisiones. En Canadá obtuvo una importante popularidad y apadrinó varios regimientos del ejército canadiense.

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos  
17 de marzo de 1886 – 27 de febrero de 1919: Su Alteza Real la princesa Patricia de Connaught.
27 de febrero de 1919 – 12 de enero de 1974: Lady Patricia Ramsay.

Honores 
 CI: Dama compañera de la Orden de la Corona de la India (Imperio Británico, 1911).
 DStJ: Dama de justicia de la Venerable Orden de San Juan (Reino Unido, 1934).
 CD: Canadian Forces' Decoration (Canadá, 1934).
 VA: Dama de la Real Orden de Victoria y Alberto (Segunda Clase) (Reino Unido).

Ancestros

Referencias 

Koenig, Marlene A. Eilers, Queen Victoria's Descendants, (New York: Atlantic International Publishing, 1987).
Weir, Alison, Britain's Royal Families: The Complete Genealogy (London: Palmico, 1996).
"Obituary: Lady Patricia Ramsay, Granddaughter of Queen Victoria," The Times, 14 January 1974, p. 14.

Casa de Windsor
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Mujeres
Connaught, Patricia